«Baby by Me» — третий сингл американского рэпера 50 Cent с его четвёртого студийного альбома Before I Self Destruct. Сингл вышел 10 сентября 2009 года. 26 октября сингл стал доступен для загрузки на Amazon и iTunes.

Чарты

Примечания

Внешние ссылки 
 Full lyrics of this song на MetroLyrics

Песни 50 Cent
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records